Nemzeti Szálló, Budapest 5. kerületében, a „Hét választófejedelem” fogadó helyén épült épületben, a Váci utcában (akkor 22. szám, később Váci utca 9., a Pesti Színház épülete) működött a 19. század végén
Nemzeti Szálló (korábban Rémi Szálló) Budapesten, József krt. 4 szám alatt 1895-től
Nemzeti Szálló (vagy Grand Hotel) Szolnokon, a Szapáry úton 1895–1971 között működött

Hasonló
Nemzeti Szalon